Пери може да се отнася за:
 Хора
 Джо Пери, пояснителна страница за няколко души с това име
 Джон Пери, пояснителна страница за няколко души с това име
 Матю Пери (р. 1969), американски актьор
 Стив Пери (р. 1947), американски писател на научна фантастика
 Тайлър Пери (р. 1969), американски актьор и продуцент
 Фред Пери (1909-1995), английски тенисист

 Градове в САЩ
 Пери (Оклахома)
 Пери (Юта)